Frank Ignác (1788–1850) jogtudós, az MTA tagja
Frank Ignác (1824–1897) zeneszerző